Lakewood Park ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Lakewood Park (Florida)
 Lakewood Park (Massachusetts)
 Lakewood Park (North Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Lakewood Park (Arkansas)
 Lakewood Park (Kalifornien)